Сегунда Дивізіон сезону 2018—2019 (також відома як LaLiga 1|2|3 через спонсора змагань.) Це 88-й сезон другого іспанського дивізіону з моменту заснування.

Команди

Турнірна таблиця

Результати 

 1 Суперникам Реус присуджується технічна перемога 1–0.

Плей-оф

Бомбардири 

Джерело:

Примітки

Посилання 
 

2019
Іспанія
Іспанія
2019 в іспанському спорті